Regno d'Illiria – stato dell'impero austriaco dal 1816 al 1849
 Regno Illirico – regno costituito nei Balcani prima della repubblica romana